Cyril Domoraud – ex calciatore ivoriano con cittadinanza francese
 Gilles Domoraud – calciatore ivoriano
 Jean-Jacques Domoraud – calciatore ivoriano, difensore
 Wilfried Domoraud – calciatore francese, attaccante